Pěvec může být:

 pták z řádů pěvců
 rod ptáků Cercotrichas – česky pěvec
 zpěvák – zpívající člověk

Externí odkazy